Lozna (Botoşani) — comuna romena localizada no distrito de Botoşani, na região de Moldávia
 Lozna (Sălaj) — comuna romena localizada no distrito de Sălaj, na região de Transilvânia
 Lozna (Trstenik) - uma vila na Sérvia

Ver também
 Losna

Desambiguação
Desambiguações de topônimos